Paniza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paniza (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Paniza (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar